Mechanizmus (kinematika) – merev testekből összeállított mozgatható szerkezet
 Mechanizmus (gazdaság) – Egy nemzetgazdaság működését biztosító feltételek és szabályok rendszere
 piaci mechanizmus